Ка́шка — многозначное слово:

 Кашка — народное название подмаренника жёлтого и некоторых видов клевера.
 Кашка — уменьшительное название каши.

Топоним 
 Казахстан
 Кашка — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

 Россия
 Кашка — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Кашка — исчезнувшая деревня в городском округе «Город Нижний Тагил» Свердловской области.
 Кашка — село в Тетюшском районе Татарстана.
 Кашка — река в Пермском крае, приток Савы.

Фамилия 
 Кашка, Веджие (1935—2017) — активистка крымскотатарского национального движения.